Дерек Дорсетт (; род. , Киндерсли, Саскачеван, Канада) — бывший канадский хоккеист, правый нападающий.

Игровая карьера 
В начале карьеры Дорсетт играл в Западной хоккейной лиге (WHL) за команду «Medicine Hat Tigers» и помог им выиграть кубок в 2007 году. 

На Драфте НХЛ 2006 выбран клубом «Коламбус Блю Джекетс» в седьмом раунде под общим 189-м номером. 

В сезоне 2007/08 играл за «Сиракьюз Кранч» из АХЛ. 

Дебютировал в НХЛ в 2008 году. 21 октября 2008 года Дорсетт забросил свою первую шайбу в НХЛ вратарю Роберто Луонго, а «Коламбус» одержал победу со счётом 4:2 в матче с «Ванкувер Кэнакс».

Во время локаута играл за ХК «Ред Булл» из Австрийской хоккейной лиги.

3 апреля 2013 года был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс» вместе с Дериком Брассаром и защитником Джоном Муром на Мариана Габорика.

Летом 2014 года «Рейнджерс» обменял Дорсетта в «Кэнакс» на право выбора в третьем раунде драфта 2014 года.

Осенью 2017 года был вынужден завершить карьеру, так как у него была обнаружена грыжа позвоночного диска.

Достижения 
 Чемпион WHL 2007 года.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Дорсетт на eliteprospects
 Дорсетт на сайте NHL
 Washington Capitals vs Dorsett

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Задрафтованные ХК «Коламбус Блю Джекетс»